Dominique Costagliola (1954) – epidemiologa e biologa francese
 Gennaro Costagliola (1850-1919) – arcivescovo cattolico italiano
 Leonardo Costagliola (1921-2008) – calciatore e allenatore di calcio italiano